Ви́виан Алекса́ндр А́ндерсон (; родился 29 июля 1956 года в Ноттингеме) — английский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен по выступлениям за английские клубы «Ноттингем Форест», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей». Также он стал первым темнокожим футболистом, сыгравшим за сборную Англии в официальном матче.

Футбольная карьера

«Ноттингем Форест» 
В 1974 году Андерсон перешёл в «Ноттингем Форест», но стал регулярно играть в основе лишь спустя два года, когда главным тренером клуба стал Брайан Клаф. В 1977 году «Ноттингем» вышел в Первый дивизион, а в следующем же сезоне стал чемпионом Англии. Начался крайне успешный период в истории клуба. В 1978 и 1979 годах «Форест» выиграл Кубок Футбольной лиги, а в 1979 и 1980 годах — Кубок европейских чемпионов. Андерсон внёс свой вклад в эти победы, выступая на позиции правого защитника. Его уверенная игра за клуб привлекла внимание руководства сборной Англии, первый матч за которую Вив провёл в 1978 году.

«Арсенал» 
В 1984 году Андерсон перешёл в «Арсенал» за £.

«Манчестер Юнайтед» 
В 1987 году Вив перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £, став первым игроком, которого Алекс Фергюсон приобрёл в ранге нового тренера «Юнайтед».

После завершения карьеры 
В январе 2000 года Вив Андерсон был награждён Орденом Британской империи (MBE).

В 2004 году он был включён в Зал славы английского футбола.

В настоящее время Вив Андерсон работает в туристическом агентстве, а также является послом доброй воли Футбольной ассоциации Англии.

Личная жизнь 
Сын Вива Андерсона, Чарли, в настоящее время выступает за клуб «Маклсфилд Таун».

Достижения

В качестве игрока 
Ноттингем Форест
 Чемпион Первого дивизиона: 1977/78
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1978, 1979
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 1978/79, 1979/80
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1980
 Обладатель Англо-шотландского кубка: 1977

Арсенал
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1987

Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 1990
 Обладатель Суперкубка Англии: 1990

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на Sporting-Heroes.net
 Профиль футболиста на сайте 100 Great Black Britons
 England’s black players
 Профиль футболиста в Зале славы английского футбола

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Тренеры ФК «Барнсли»
Члены Зала славы английского футбола